Huaceae – rodzina roślin z rzędu szczawikowców Oxalidales. Obejmuje dwa rodzaje z 5 gatunkami występującymi w tropikalnej Afryce zachodniej. Rośliny pachną czosnkiem.

Morfologia 
Zawsze zielone drzewa, rzadziej pnącza. Liście w dwóch rzędach, pojedyncze, całobrzegie, z przylistkami. Kwiaty drobne, 4-krotne, wyrastają w niewielkich kwiatostanach w kątach liści. Pręciki w podwojonej liczbie w stosunku do listków w okółkach okwiatu. Słupek z 5 owocolistków, z jednokomorową zalążnią. Owocem jest torebka z przegrodami lub pestkowiec.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina stanowiąca klad bazalny w obrębie rzędu szczawikowców. 

 Podział na rodzaje
 Afrostyrax Perkins & Gilg
 Hua Pierre ex De Wild.

Przypisy